Braii — украинская альтернативная группа из Киева. Braii записывают и исполняют музыку в жанрах пост-панк и инди-рок. Коллектив принимал участие в украинском национальном отборе на шестьдесят третий песенный конкурс «Евровидение» с песней «Maybe».

История 

Фронтвумен группы Оксана Брызгалова имеет музыкальное образование по классам бандуры и академического вокала. При этом девушка с детства воспитывалась на пластинках Alice In Chains, Joy Division, The Psychedelic Furs, Pearl Jam, The Velvet Underground, Guns’N’Roses и Aerosmith. Одним из самых ярких впечатлений Оксана называет момент, когда ей в 12 лет подарили видеокассету концерта Nirvana «MTV Unplugged». С тех пор она мечтала играть на гитаре и быть вокалисткой рок-группы.

Оксана Брызгалова — основательница и владелица одной из лучших студий звукозаписи в Украине — Исток. Среди клиентов студии — Jamala, O.Torvald, Бумбокс, LAYAH, INDT и многие другие. В комплексе Исток регулярно записываются живые выступления под названием Istok Live Sessions. Таким образом, студия принимает активное участие в развитии локальной инди сцены.

Состав 
 Вокал и гитара — Оксана Брызгалова
 Барабаны — Слава Лось
 Бас-гитара — Инна Рассамаха
 Гитара — Андрей Шулаков
 Саунд-продюсер — Алексей Кривошеев

Дискография 

Дебютный EP Braii «City Of Nothing» был записан в студии Исток всего за неделю и вышел 23 мая 2018 года. Его пилотным синглом стала песня «On The Bottom», слова и мелодия которой пришли к Оксане во сне.

Вокалистка группы так говорит о своём первом мини-альбоме: «Это пять отдельных историй из жизни – честных и откровенных. Они расставлены в хронологическом порядке. Это истории о чувствах, близости, потерях, страхах и бесстрашии. Квинтэссенция пути, пройденного мной за последние 7 лет. Такие истории складываются из желания ощутить все на себе. Музыка для меня — это возможность рассказать об этом, разделить пережитое со слушателем».

К сразу трем синглам из «City Of Nothing EP» были сняты видео. Режиссером клипов «On The Bottom» и «City Of Nothing» стала подруга Оксаны, известный украинский клипмейкер Таню Муиньо. Кроме того, Муиньо сняла клип на новый сингл «Maybe», с которым группа идет на отбор конкурса Евровидение-2019. Премьера видео состоится 12 февраля.

В 2018 году Braii дали сольный концерт в Киеве, выступили на фестивале BeLive в столице Украины, а также на шоукейсе музыкальной конференции Budapest Music Hub в Венгрии. В 2019 году группа планирует организовать тур по городам Украины и Европы.

Braii собирались выпустить второй мини-альбом уже в начале весны, но в процессе работы над релизом было написано более 10 новых песен. Поэтому группа приняла решение записать полноформатный альбом, релиз которого запланирован на начало осени 2019 года.

Студийные альбомы

Синглы 

 2018 — «On The Bottom»
 2018 — «Complicated»
 2018 — «City of Nothing»
 2018 — «Maybe»

Видеография

Ссылки 
 Официальный сайт
 Facebook
 Instagram
 Braii: история создания, творчество и все новости о группе
 Проект Braii презентував дебютний міні-альбом
 Braii: «Мы сознательно хотели потертости и сырости в песнях»
 ГРУППА BRAII: «МУЗЫКА — ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ФОРМА ТЕРАПИИ»
 Стильный инди-рок в Нацотборе на Евровидение: 10 интересных фактов о группе Braii
 Чего ожидать от выступления интригующих Braii в Нацотборе на Евровидение?

Музыкальные коллективы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2018 году